Слоним — топоним и фамилия.

Топоним 
 Слоним — город в Белоруссии.

Носители фамилии 
 Слоним, Абрам Донович (Данилович) (1903—1986) — советский физиолог.
 Слоним, Аида Зосимовна (в замужестве Смолянская; 1920—2006) — микробиолог, профессор, дочь З. З. Слонима.
 Слоним, Александр Зосимович (1923—1986) — учёный в области прокатного оборудования, брат А. З. Слоним.
 Слоним, Андрей Евсеевич — режиссёр Государственного академического большого театра им. А. Навои, сын Е. М. Слонима.
 Слоним, Вера Евсеевна (в замужестве Набокова; 1902—1991) — переводчик, редактор, жена и муза В. В. Набокова.
 Слоним, Евсей Моисеевич — архитектор, профессор, брат Ю. М. Слоним.
 Слоним, Зосим Захарович (Зосим Зеликович, 1879—1941) — советский хозяйственный деятель, педагог.
 Слоним, Исаак Яковлевич (1900—1955) — советский врач, медик, хирург и онколог, профессор.
 Слоним, Исер (Виссарион) Исаакович (1921—2005) — пианист и музыкальный педагог, профессор.
 Слоним, Илья Львович (1906—1973) — советский скульптор, сын Л. И. Слонима.
 
 Слоним, Мария Ильинична (род. 1945) — британская журналистка и радиоведущая, педагог, дочь И. Л. Слонима.
 Слоним, Марк Львович (1894—1976) — американский писатель, публицист, литературовед и переводчик, педагог, журналист, политический деятель.
 Слоним, Моисей Ильич (1875—1945) — доктор медицинских наук, профессор, один из основателей Ташкентского университета, брат Л. И. Слонима.
 Слоним, Пётр Львович (1908—2011) — советский деятель образования и культуры, режиссёр детских театров, основатель и первый директор Харьковского дворца пионеров.
 Слоним, Самуил Захарович (1888—1937) — советский хозяйственный деятель, брат З. З. Слонима.
 Слоним, Соломон Ильич (1879—1928) — рентгенолог и физиотерапевт, доктор медицинских наук, профессор, брат М. И. Слонима.
 Слоним, Юдифь Моисеевна (1909—1999) — советский астроном, дочь М. И. Слонима.
 Слоним, Яков Аронович (1883—1958) — переводчик.

Двойные фамилии
 Тамаркина-Слоним, Зельма Шмарьевна (1920—2006) — пианист и музыкальный педагог, профессор, жена И. И. Слонима.

Другое 
 «Слоним» — белорусский футбольный клуб.

См. также 
 Слонимское гетто
 Слонимская синагога
 
 Слонимский район
 Слонем, Хант